Kümmritz steht für:
 Kümmritz (Luckau), einen Ortsteil der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Kümmritz ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Kümmritz (* 1949), deutscher Theaterintendant